Feigenwinter ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Feigenwinter (1853–1919), Schweizer Politiker (Katholisch-Konservative)
 Gunild Feigenwinter (* 1940), deutsche Schriftstellerin, freie Publizistin und Verlagslektorin
 Hans Feigenwinter (* 1965), Schweizer Jazzmusiker
 Martin Feigenwinter (* 1970), Schweizer Eisschnellläufer